

Алгабаський сільський округ — адміністративна одиниця, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Алгабаський сільський округ — адміністративна одиниця, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Алгабаський сільський округ — адміністративна одиниця, Байдібека район, Туркестанська область
 Алгабаський сільський округ — адміністративна одиниця, Кегенський район, Алматинська область
 Алгабаський сільський округ — адміністративна одиниця, Коксуський район, Жетисуська область
 Алгабаський сільський округ — адміністративна одиниця, Семейська міська адміністрація, Абайська область
 Алгабаський сільський округ — адміністративна одиниця, Сиримський район, Західноказахстанська область
 Алгабаський сільський округ — адміністративна одиниця, Улитауський район, Улитауська область